

Film
Earthbound – film del 1920 di T. Hayes Hunter
Earthbound – film del 1940 di Irving Pichel
Earthbound – film del 2012 di Alan Brennan

Musica 
Earthbound  – album dei King Crimson del 1972
Earthbound  – album dei The Fifth Dimension del 1975
Earthbound  – album dei Bison B.C. del 2007
Earthbound  – EP dei To-Mera del 2009
Earthbound  – album dei Bury Tomorrow del 2016

Televisione 
 Destinazione obbligata: Terra (Earthbound) – episodio di Spazio 1999

Videogiochi 
EarthBound  – videogioco di ruolo